Сборная Чехословакии по шахматам представляла Чехословакию на международных шахматных турнирах с 1927 по 1992 года. Наивысший рейтинг сборной составил 2555 (1984).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной 

За сборную Чехословакии выступали такие гроссмейстера как: Павел Блатный, Властимил Горт, Любомир Кавалек, Йиржи Лехтинский, Карел Мокрый, Людек Пахман, Ян Смейкал, Мирослав Филип, Любомир Фтачник, Игор Штол, Властимил Янса.

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах:
 Филип, Мирослав — 12 раз. (1952—1974)
 Горт, Властимил — 11 раз. (1960—1974, 1980—1984)
 Янса, Властимил — 10 раз. (1964—1974, 1980—1986)

 На командных чемпионатах Европы: Властимил Янса и Ян Плахетка (оба по 4 раза)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Двукратный серебряный призёр — 1933, 1982
  Бронзовый призёр — 1931
Всего: 3 медали

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Бронзовый призёр — 1957

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат Европы по шахматам

Примечания

Ссылки 

Ш
Ч
Шахматы в Чехословакии